Chenonceaux kan syfta på:

 Slottet i Chenonceau – ett slott i departementet Indre-et-Loire, sydväst om Tours
 Chenonceaux, Indre-et-Loire – en kommun i departementet Indre-et-Loire i regionen Centre i de centrala delarna av Frankrike